Redhill (Surrey) - England
 Redhill (Australië) - plaats in Australië
 Redhill (Nottinghamshire) - plaats in Groot-Brittannië
 Redhill (Shropshire) - plaats in Groot-Brittannië
 Redhill (Somerset) - plaats in Groot-Brittannië
 Redhill (Singapore) - plaats in Groot-Brittannië

Zie ook
 Red Hill (doorverwijspagina)